William Wood (1745-1808) – brytyjski botanik
 William Wood (1774–1857) – brytyjski zoolog
 William Wood (1801-1881) – brytyjski prawnik, polityk, minister, 1 baron Hatherley
 William Maxwell Wood (1809-1880) – amerykański chirurg i oficer marynarki, pierwszy Surgeon General of the United States Navy
 William P. Wood (1811-1903) – amerykański urzędnik, pierwszy dyrektor United States Secret Service
 William Wood (1827-1884) – nowozelandzki polityk, parlamentarzysta
 William Halsey Wood (1855-1897) – amerykański architekt
 William R. Wood (1861-1933) – amerykański polityk, kongresmen z Indiany
 William Wood (1869-1953) – australijski polityk z Nowej Południowej Walii
 William J. Wood (1877-1954) – kanadyjski malarz, specjalizujący się w kwasorytach
 William Wood (1881-1940) – brytyjski lekkoatleta, reprezentant Kanady na olimpiadzie w Londynie (1908)
 William Wood (1886-1971) – brytyjski zapaśnik, srebrny medalista w zapasach na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908
 William Wood (1899-1969) – kanadyjski wioślarz, srebrny medalista w wioślarstwie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924
 William Braucher Wood (ur. 1950) – amerykański polityk i dyplomata, ambasador w Kolumbii i Afganistanie

Zobacz też